L'expression Empire Awards 1999 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 1999
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2000 et honora des films sortis en 1999 aux États-Unis